El sector oriente de Santiago se puede referir a las siguientes subdivisiones de esta ciudad:

 El sector nororiente de Santiago; generalmente consideradas las comunas de Providencia, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Vitacura y Lo Barnechea.
 El sector suroriente de Santiago; generalmente consideradas las comunas de Macul, Peñalolén, La Florida y Puente Alto.